Ла Мелона има више значења:

 Ла Мелона (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мелона, Саул Пералес (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику